V Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 5-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 1996/1997 годов, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 1996/1997 на сайте «Elite Prospects» 

1996/1997
1996 год в хоккее
1997 год в хоккее